Ко́рдова () — один из департаментов Колумбии. Располагается на севере страны, на Прикарибской низменности. На севере омывается Карибским морем, граничит на северо-востоке с Сукре, на востоке — с Боливаром и на юге — с Антьокией. Административный центр — город Монтерия. Назван в честь борца за независимость Колумбии генерала Хосе Мария Кордова.

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 

Департаменты Колумбии